Соревнования по пауэрлифтингу на Летних Паралимпийских играх 2020 в Токио проводились с 26 по 30 августа 2021 года в Токийском международном форуме. Разыгрывались 20 комплектов медалей.

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2020